Il doppio del torneo di tennis Enka Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Marta Domachowska e Teodora Mirčić che hanno battuto in finale Daniella Dominikovic e Melis Sezer 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Pemra Özgen /  Marta Sirotkina (quarti di finale)
 Marta Domachowska /  Teodora Mirčić (campionesse)

 Margalita Chakhnašvili /  Ganna Piven (primo turno) 
 Justyna Jegiołka /  Victoria Larrière (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Enka Cup 2011